Айтхо́жина — женская форма казахской фамилия Айтхожин.

Известные носительницы 
 Айтхожина, Марфуга Галиевна (род. 1936) — поэтесса и журналистка.
 Айтхожина, Нагима Абеновна (1946—2020) — советский и казахстанский учёный в области молекулярной биологии, президент Национальной академии наук Казахстана (1999—2002).